Rue Louis-Blanc peut désigner :
 rue Louis-Blanc, à Cannes ;
 rue Louis-Blanc, à Courbevoie ;
rue Louis-Blanc, à Gien
 rue Louis-Blanc, à Lyon ;
 rue Louis-Blanc, à Nantes ;
 rue Louis-Blanc, à Paris ;
 rue Louis-Blanc, à Rouen ;
 rue Louis-Blanc, à Saint-Ouen-sur-Seine.

Louis-Blanc Rue